Weilhart ist der Name folgender Orte:

 Weilhart (Gemeinde Schwand), Ortschaft von Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Weilhart (Gemeinde Andrichsfurt), Ortschaft von Andrichsfurt, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

 Weilharts- und Lachforst, eine  Raumeinheit in Oberösterreich